Matériel non motorisé des CFF : voiture CFF et  voiture-pilote en service aux Chemins de fer fédéraux suisses (SBB-CFF-FFS).

Sur les principes de désignation des différents types de locomotives et de rames automotrices en Suisse, voir la numérotation du matériel moteur des chemins de fer suisses.

Voitures unifiées et légères

Voitures unifiées type I 
Type unifié I

Voitures unifiées type II 
 Type unifié II

Voitures unifiées type III 
 Type unifié III

Voitures unifiées type IV 
 Type unifiée IV

Voitures RIC

Voiture Type UIC-X ou assimilé 

 Voiture UIC-X

 Voitures dérivées des UIC-X avec aménagement à 9/11 compartiments

Voiture Type UIC-Z 

 Voiture standard européenne

 Voiture UIC-Z1

 Voiture EuroCity

 Voiture Cisalpino

1 Les désignations ont changé au cours des années
2 La numérotation a changé au cours des années
3 Numérotation non continue
4 Changements à l’intérieur d’une série
5 Retirés du service, pas encore en service ou défini mais jamais entrés en service
6 Des détails ont changé au cours des années, ceci est la dernière information connue
7 Aujourd’hui  Zentralbahn
8 Classic Rail a vendu quatre de ces locomotives au MThB

Autres voitures

Voitures type Seetal

 Voiture Seetal

Galerie de photographies

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
  Voiture CFF
 Matériel moteur des CFF
 Matériel roulant ferroviaire
 Transport ferroviaire en Suisse

Lien externe 
 Site officiel CFF groupe

Liste en rapport avec le chemin de fer